Union de la patrie peut faire référence à :
 Union de la patrie (), parti politique estonien fondé en 1995 et disparu en 2005 en fusionnant dans le parti Union de la patrie et Res Publica.
 Union de la patrie et Res Publica (), parti politique estonien fondé en 2005, devenu en 2018 le parti Isamaa.
 Union de la patrie (), parti politique lituanien fondé en 1993 et disparu en 2008 en fusionnant dans le parti Union de la patrie - Chrétiens-démocrates lituaniens.
 Union de la patrie - Chrétiens-démocrates lituaniens (), parti politique lituanien fondé en 2008.

Voir aussi